Mikulice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Mikulice (Dobra) in der Woiwodschaft Großpolen
 Mikulice (Gać) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Mikulice (Gubin) in der Woiwodschaft Lebus – eine Wüstung